BA steht für:

 Bachelor of Arts, ein akademischer Abschluss
 Bachelorarbeit, eine Abschlussarbeit am Ende eines Bachelorstudiums
 Bahia, ein Bundesstaat in Brasilien
 Baltische Versammlung
 Bank Austria
 Bankenaufsicht, siehe Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA)
 Barisan Alternatif, eine Allianz politischer Parteien in Malaysia
 Basisanschluss, ein Telefonanschluss im ISDN
 Bauabschnitt
 Bauamt
 Bauart
 Baucau (Gemeinde), eine Gemeinde von Osttimor an der Nordküste des Landes
 U-Bahnhof Bauernfeindstraße, als Abkürzung für einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Beerenauslese, eine Qualitätsstufe für Wein
 Bergakademie, eine montanwissenschaftliche Bildungseinrichtung, an ihr erhalten künftige Berg- und Hüttenleute eine höhere Bildung
 Bergsträßer Anzeiger, siehe Mannheimer Morgen
 Berufsakademie
 Berufsattest, eine berufliche Grundbildung für schwächere Schüler in Liechtenstein, siehe Eidgenössisches Berufsattest
 Betreibungsamt (Schweiz)
Betriebsanleitung
 Betriebsanweisung
 Betriebsarzt
 Bezirksamt
 Bezirksausschuss
 Bibliotheca Alexandrina, die neue Bibliothek von Alexandria
 Bibliotheca Australiana, Buchreihe zur Erforschung des Pazifik
 Big Air, eine Wettkampfform beim Snowboarden, siehe Straight Jump
 Biologischer Arbeitsstoff
 Bloque por Asturies, eine politische Partei in Asturien in Spanien
 Blutalkoholkonzentration
 Borderliners Anonymous
 Bosnien und Herzegowina, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Brandamtmann
 Bratislaver Abkommen, ein internationaler Vertrag zur Schifffahrt auf der Donau
 Bremsassistent, ein Fahrerassistenzsystem
 British Airways, die größte britische Fluggesellschaft, Sitz in London nach dem IATA-Code
 British Association Screw Thread, eine britische Schrauben-Norm
 Brodmann-Areal, die nach der Zyto- und der Myeloarchitektur in Felder eingeteilten Großhirnrindengebiete des Menschen
 Buenos Aires, die Hauptstadt von Argentinien
 Bundesagentur für Arbeit (ehemals Bundesanstalt für Arbeit, umgangssprachlich Arbeitsamt)
 Bundesanwalt
 Bundesanwaltschaft, siehe Bundesanwaltschaft (Schweiz)
 Bundesverband Automatenunternehmer
 Business-Analyse, ist das Ziel, Strukturen, Prinzipien und Geschäftsprozesse eines Unternehmens zu verstehen
 Business Angel
 Butylamine, eine chemische Verbindung
 Chemin de fer du Blanc-Argent, eine Eisenbahnstrecke in Frankreich
 Chevrolet BA, ein Pkw-Modell aus dem Jahr 1932
 Ferrovia Biasca-Acquarossa, eine ehemalige Schmalspurbahn in der Schweiz
 Ordro Basilianus Aleppensis Melkitarum, Basilianer
 die postcode area Bath (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl im Vereinigten Königreich)
 Bahnhof Balingen (Württ) (DS100-Code)

BA steht als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Streitkräfte
 Deutschland: Stadt Bamberg und Landkreis Bamberg
 Großbritannien: Birmingham
 Italien: Metropolitanstadt Bari
 Montenegro: Berane
 Norwegen: Moss in der Provinz Østfold
 Slowakei: Bratislava (1. Vergabe)
 Spanien: Provinz Badajoz (auslaufend)
 Österreich: Politische Expositur Bad Aussee (auslaufend)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Nordkorea
 Ukraine: Oblast Kirowohrad

B. A. steht für:
 Bachelor of Arts, ein akademischer Abschluss
 Base aérienne, französisch für Militärflugplatz

Ba steht für:
 Ba (ägyptische Mythologie), ein altägyptisches Glaubenselement
 Bā', Buchstabe „ب“ des arabischen Alphabets
 Ba (chinesische Mythologie), die chinesische Göttin der Dürre
 Ba (Faminseln), eine der indonesischen Faminseln
 Ba (Provinz), eine Provinz Fidschis
 Ba (Serbien), ein Dorf in Serbien, in dem der St.-Sava-Kongress 1944 abgehalten wurde
 Ba (Shuicheng) (坝镇), eine Großgemeinde im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Ba (Gyaca) (坝镇), eine Gemeinde im Kreis Gyaca in Tibet, Volksrepublik China
 Ba (Staat), ein ehemaliger chinesischer Staat
 Ba (Stadt), eine Stadt auf den Fidschis
 Ba I., ein altägyptischer Pharao um 2850 v. Chr.
 Ba II., ein altägyptischer Pharao um 2670 v. Chr.
 Ba’Game, eine Art des Straßenfußballs
 Barium, chemisches Element
 Codex Bamberg (Musikhandschrift), ein Codex der Staatlichen Bibliothek Bamberg, Signatur: Lit. 115 (olim Ed. IV.6)
 den ehemaligen Kreis Ba (chin. 巴县 „Baxian“), heute Stadtbezirk Banan (巴南区), der Regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China
 Ba (Fluss), ein Fluss in der Elfenbeinküste

Ba steht für einen Familiennamen:
 Ba (chinesischer Familienname), bedeutende Namensträger siehe dort
 Ba (westafrikanischer Familienname), bedeutende Namensträger siehe dort
weitere Personen:
 Abdulhadi Ba-Hussein (* 1979), jemenitischer Fußballschiedsrichter
 Nooran Ba-Matraf (* 1999), jemenitische Schwimmerin
 Omar Abdullah Ba Kashween (* 1962), saudi-arabischer Fußballspieler

ba steht für:
 .ba, die Top-Level-Domain von Bosnien-Herzegowina
 baschkirische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1

Siehe auch:
 BAA
 Dia Ba
 Léon M’ba

Abkürzung